Geografia:
Somme, departament francès de la regió de la Picardia.
Riu Somme, riu de França que dona nom a aquest departament.
Somme-Bionne, municipi francès del departament del Marne.
Somme-Leuze, municipi belga de la província de Namur.
Somme-Suippe, municipi francès del departament del Marne.
Somme-Tourbe, municipi francès del departament del Marne.
Somme-Vesle, municipi francès del departament del Marne.
Somme-Yèvre, municipi francès del departament del Marne.
 Heràldica:
 Un dels noms amb què són conegudes en francès les rodelles de sinople.
 Història:
Batalla del Somme, batalla de la Primera Guerra Mundial que va tenir lloc a la vall del riu francès homònim.